Frank Boeijen (zanger) (1957) - een Nederlandse zanger, dichter, componist en muzikant
 Frank Boeijen (toetsenist) (1973) - een Nederlandse toetsenist, ook bekend onder het pseudoniem Grimm Limbo
 Hendrik van Boeijen - (1889-1947), een Nederlands CHU-minister
 Voor de LP Boeijen en Pennings, zie Frank Boeijen of Wout Pennings

Zie ook 
 Boei (doorverwijspagina)